Hljadky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hljadky (Sboriw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw
 Hljadky (Wolotschysk), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk